Uno per tutti è un documentario del 2015 diretto da Sean Dunne sulla vita e le vicende di alcune camgirl.

Trama

Produzione

Distribuzione 
È uscito nelle sale cinematografiche il 22 gennaio 2015. Il documentario è andato in onda in televisione su Cielo.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film documentari statunitensi